Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1952 te Helsinki.

Mannen 
De 21 deelnemende landen speelden eerst kwalificatiewedstrijden waarna de 16 beste landen over 4 groepen verdeeld werden.
De beste 2 landen van iedere groep gingen naar de halve finale groepen E en F. De nummers 1 en 2 van de halve finale groepen speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 om de plaatsen 5 t/m 8.
De wedstrijden duurden 2 perioden.

Kwalificatieronde

1ste ronde 
Winnaars naar de voorronde, verliezers naar de tweede ronde, Argentinië vrijgeloot.

2de ronde 
Winnaars naar de voorronde, verliezers 17de.

Voorronde 
Groep A: Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk en Verenigde Staten.
Groep B: Duitsland, Egypte, Hongarije en USSR.
Groep C: Argentinië, Joegoslavië, Nederland en Zweden.
Groep D: België, Brazilië, Spanje en Zuid-Afrika.

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

*Wedstrijd overgespeeld vanwege een Joegoslavisch protest tegen de scheidsrechter.

Eindstand Groep C

Groep D 

Eindstand Groep D

Halve finale ronde

Groep E 

Eindstand Groep E

Groep F 

Eindstand Groep F

Finale ronde

Groep plaats 1/4 

Eindstand Groep plaats 1/4

Groep plaats 5/8 

Eindstand Groep plaats 5/8

Eindrangschikking

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1952

Waterpolo
1952